Жуй-цзун (династия Тан)
 Толуй